Lophozosterops javanicus é uma espécie de ave da família Zosteropidae.

É endémica da Indonésia.

Referências 
  BirdLife International 2004.  Lophozosterops javanicus.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 26 de Julho de 2007.

Lophozosterops
Aves da Indonésia
Aves descritas em 1821